Aceasta a fost prima ediție a evenimentului.

Liudmila și Nadiia Kicenok au învins în finală perechea americano-germană Nicole Melichar-Martinez și Laura Siegemund cu scorul de 7–5, 4–6, [10–7] câștigând titlul la dublu la Tallinn Open 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Legături externe
Main Draw

2022
WTA Tour 2022